TCEP steht für 
 Tris(2-chlorethyl)phosphat, ein Weichmacher
 Tris(2-carboxyethyl)phosphin, ein mildes Reduktionsmittel

Abkürzung